John Cunningham kan syfta på bland andra:

* John Cunningham (1575–1651), skotsk polarfarare
  
 John William Cunningham (1780–1861), engelsk präst